

Codici 
 PTJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Portland (VI) (Australia)

Forze dell'ordine 
 Protiv Teroristička Jedinica  – unità speciale antiterroristica della Polizia serba